Valea Neagră ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Valea Neagră (Maramureș), Dorf im Kreis Maramureș
 Valea Neagră (Vrancea), Dorf im Kreis Vrancea

Valea Neagră ist der Name folgender Gewässer in Rumänien:

 Valea Neagră (Schnelle Kreisch), Zufluss der Schnellen Kreisch im Kreis Cluj